Анго́рская шерсть; Ангорское волокно, или Анго́ра — очень мягкая на ощупь шерстяная ткань с характерным нежным ворсом, которую получают из волосков ангорского кролика, который был так назван за свою длинную шерсть по аналогии с одноимённой козой.

В начале XIX века под ангорской шерстью чаще подразумевалась ткань, получаемая из шерсти ангорской козы. Так в «ЭСБЕ» ангорская шерсть описывалась следующим образом:

В настоящее время под ангорской козьей шерстью в основном подразумевается мохер, однако путаницы с названием возникают до сих пор.

Наилучшая ангорская шерсть производится во Франции, Италии и Японии; используется в трикотажном производстве (главным образом, свитера и детская одежда, а также носки) как самостоятельно, так и в смеси с другими видами шерсти для повышения прочности.

Шкуры левантинских и персидских ангорских коз, употребляемые частью в натуральном их цвете (белом) на попоны и т. д., частью же крашеными — на ковры и прочее, также называют «ангорскими».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Компания H&M  прекратила выпуск продукции из шерсти ангорского кролика.

Животные природные волокна
Кролиководство